Копелиович — еврейская фамилия.

 Копелиович, Август Борисович (1929—2015) — советский и российский лингвист.
 Копелиович, Александр Ильич (1944—2018) — советский и украинский физик.
 Копелиович, Моисей Меерович (1897—1937) — ректор Харьковского технологического и Харьковского элетротехнического институтов, заместитель заведующего отделом школ ЦК КП(б)У, заместитель наркома просвещения Украины (1935—1937).